Jannes Drop (Hilversum, 25 mei 1978) is een Nederlands radio-dj bij Radio Veronica. Hij kreeg landelijke bekendheid in 1989 als zanger bij Kinderen voor Kinderen.

Begin 
Drop begon zijn carrière bij het Nederlandse kinderprogramma Kinderen voor Kinderen van de VARA. Hij zong als solist onder andere de nummers De Kerstezel en Wakker met een Wijsje. Jannes bleef werkzaam bij de VARA als producer bij 3fm (Denk aan Henk, Dancetrax, Dubbelisjes en Leidsekade Live) Verder werkte hij mee aan verschillende programma’s als VARA’s Vuurwerk, De Popkrant, Arbeidsvitaminen en The Breakfast Club. Hij in de periode 1993-1998 voor de VARA, VPRO, AKN, Veronica en de TROS. In 1992 is hij te horen op het album Voorjaar van Henk Westbroek als jeugdherinnering.

Radio-dj 
In 1996 kreeg Drop zijn eigen nachtprogramma Top Of Drop bij de Vara op Radio 1 & 2. Vanaf 1997 was hij producer van Rob Stenders die dat jaar terugkeerde naar de VARA op 3FM. Samen maakten ze elke dag Stenders en op vrijdagnacht The Freakolympics.

Naast zijn werk bij de landelijke radio presenteerde Drop tussen 1998 en 2005 diverse programma's bij de lokale omroep in Hilversum (Radio Hilversum, later AFM). Later werd hij hier programmaleider.

In 2005 stapt hij samen met Basyl de Groot over naar KXRadio, het internetradio station van Rob Stenders waar hij tot 2017 samen met Basyl de Groot en Margje Teeuwen De Vrijdagavond Freakavond presenteerde.

Sinds januari 2021 presenteert Drop elke zaterdagnacht van 00:00 tot 02:00 het programma De NachtClub op Radio Veronica. Ook vervangt hij regelmatig andere programma’s op deze zender.

Televisieregisseur 
Drop is sinds 1999 als programmamaker betrokken bij verschillende televisieprogramma's.

Hij begon zijn televisiecarrière als video editor bij de eerste serie van Big Brother in 1999.

Vanaf 2005 regisseert hij televisieprogramma's voor de publieke en commerciële Nederlandse televisie. Zo was hij de afgelopen jaren regisseur van programma's als Denkend aan Holland (NPO1, Omroep Max seizoen 1 t.e.m. 4) De Streken van van Boven (NPO2 AVROTROS seizoen 1 t.e.m. 3) First Dates (NPO3 BNNVARA Seizoen 1) Erik in de verdeelde staten (Videoland) Ik Durf het Bijna Niet te vragen (NPO3 BNNVARA) Lauren! (NPO3 AVROTROS) en ESPN Voetbaldates (ESPN)

Drop is mede-eigenaar van het mediabedrijf Next Edit Regie & Postproductie.

Voice-over 
Vanaf 26 april is Drop te horen als VoiceOver van Steenrijk straatarm UK Series 6, 7 & 8 en als VoiceOver van het Veronica TV Programma Veronica Telt Af.

Referenties 

Nederlands radio-dj
Nederlands radiopresentator